Restoration peut désigner :
 , titre anglais de Boker Tov Adon Fidelman, film israélien de Yossi Madmoni sorti en 2011 ;
 Restoration, film américain de Zack Ward sorti en 2016 ;
 Restoration, film australien de Stuart Willis sorti en 2016 ;
 Restoration, EP du groupe Haken sorti en 2014 ;
 titre original de Le Don du roi, roman de Rose Tremain sorti en 1993 ;
 titre original de Le Don du roi, film américain de Michael Hoffman sorti en 1995.